Sjoerte (gemeente) - gemeente in Oekraïne
 Sjoerte (plaats) - plaats in Oekraïne in bovenstaande gemeente